Pointe Blanche-gevangenis
 Marinesteunpunt Pointe Blanche